Двигатель Революции — машиностроительное предприятие в Нижнем Новгороде;
 Двигатель Революции (станция метро) — станция метро в Нижнем Новгороде;
 Двигатель Революции – прежнее название завода «Стромавтолиния» в Гомеле.